La denominación Condado de Mecklenburg puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Mecklenburg, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Mecklenburg, condado de Virginia.